Boundary Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Boundary Lake, Ontario, sjö, 
 Boundary Lake, Manitoba, sjö, 

Robotskapade Kanadaförgreningar